Clara-Zetkin-Platz steht für:
 Clara-Zetkin-Platz (Berlin-Hellersdorf)
 Clara-Zetkin-Platz (Bernburg (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bernburg (Saale)
 Clara-Zetkin-Platz (Wurzen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wurzen (A–J)